Рокбридж, Рок-Бридж (; ) — топоним США.

Топоним США
 Рокбридж — округ в Виргинии.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — поселение в Миссури.
  — поселение в Огайо.
  — заповедник в Огайо.
  — парк штата в Миссури.

См. также
 
 
  —  ВМФ США, на службе с 1944 по 1968 гг.
 Природная арка
 Естественный мост